Het begrip legalisme kan betrekking hebben op:
 stroming in de klassieke Chinese filosofie, zie: Legalisme (Chinese filosofie)
 begrip uit de rechtsfilosofie, zie: Legalisme (rechtsfilosofie)
 begrip uit de christelijke theologie, zie: Legalisme (theologie)